Michael Joseph Dunleavy sr. (n. 1954), cestista ed allenatore di pallacanestro statunitense
 Michael Joseph Dunleavy jr. (n. 1980), cestista statunitense; figlio di Mike Dunleavy sr.
 Mike Dunleavy (n. 1961), politico statunitense